La temporada 1988-1989 de la Japan Soccer League fue el vigésimo cuarto campeonato de Primera División del fútbol japonés organizado por la Japan Soccer League. El torneo se desarrolló en una rueda de todos contra todos, desde el 15 de septiembre de 1988 y el 1 de mayo de 1989. 

El campeón fue el Nissan Motors, por primera vez en su historia.

Primera División 

</center>

Segunda División 

Esta fue la temporada pasada en el que se impugnó el segundo nivel en un formato de Oriente y Occidente. Toshiba ganó un campeonato en segundo lugar, pero esta vez su promoción es automática. Caído el gigante Hitachi, todavía adaptándose a los cambios en la ciudad, se unió a ellos. Regional de trajes Fujieda Municipal y NTT Kansai regresaron a sus ligas regionales.

Prmiera Etapa

Este

Oeste

Segunda Etapa

Grupo de Ascenso

Grupos de Descenso

Este

Oeste

Desempate de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas de liga

Fútbol en Japón en 1989
Fútbol en 1989
Temporadas de la Japan Soccer League